Imogen (Imogene) ou Imogène est un prénom féminin à l'étymologie incertaine, possiblement irlandaise ou grecque. Ce prénom est notamment populaire au Royaume-Uni.

Personnalités portant ce prénom 
 Imogen Heap, autrice-compositrice-interprète anglaise ;
 Imogen Stidworthy, artiste multimédia britannique ;
 Imogen Cunningham, photographe portraitiste américaine ;
 Imogen Holst, compositrice et cheffe d'orchestre britannique ;
 Imogen Poots, actrice britannique ;
 Imogen Simmonds, triathlète britannico-suisse ;
 Imogen Stubbs, actrice anglaise ;
 Imogen Stuart, sculptrice germano-irlandaise ;
 Imogen Clark, nageuse britannique ;
 Imogen Walsh, rameuse britannique ;
 Imogen Cooper, pianiste britannique ;
 Imogen Waterhouse,  actrice et mannequin britannique ;
 Imogen Bailey, actrice, mannequin et chanteuse australienne ;
 Imogen Hassall, actrice anglaise.

Personnage de fiction 
 Imogène McCarthery, personnage de roman policier, héroïne de sept romans policiers de Charles Exbrayat.

Prénom féminin